Ryan Kelly pode se referir a:
Ryan Kelly (artista), uma desenhista natural dos Estados Unidos
Ryan Kelly (ator), um ator de telenovelas da BBC, natural da Escócia.
Ryan Kelly (basquetebolista), jogador norte-americano de basquete profissional
Ryan Kelley, um ator natural dos Estados Unidos

Desambiguação